Rajd Australii 2014 (23rd Coates Hire Rally Australia) – 23 Rajd Australii rozgrywany w Australii od 11 do 14 września 2014 roku. Był dziewiątą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2014. Rajd był rozgrywany na nawierzchni szutrowej. Jego bazą było miasto Coffs Harbour.

Lista uczestników

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS20

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja generalna po 10 rundach 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

Przyznawane są także punkty za odcinek specjalny zwany Power Stage: za zwycięstwo 3, drugie miejsce 2 i trzecie 1 punkt.

Przypisy 

2014
Australia
2014 w Australii